Dello Joio ist der Familienname folgender Personen:

 Casimiro Dello Joio (1881–1963), italienisch-US-amerikanischer Pianist und Komponist 
 Justin Dello Joio (* 1954), US-amerikanischer Komponist